Wennington ist der Name folgender Orte in England:

 Wennington (Cambridgeshire)
 Wennington (Lancashire)
 Wennington (London)

Wennington ist Familienname folgender Personen:

 Bill Wennington (* 1963), kanadischer Basketballspieler